Plaats in Indonesië
 Polagan (Galis), een plaats in het bestuurlijke gebied Pamekasan in de provincie Oost-Java
 Polagan (Sampang), een plaats in het bestuurlijke gebied Sampang in de provincie Oost-Java